Bella Union peut faire référence à :
 Bella Union, un label de musique indépendant ;
 Bella Union Saloon, un saloon à Deadwood dans le Dakota du Sud ;
 Bella Unión, une ville du département d'Artigas en Uruguay ;
 Bella Union, l'emplacement d'un aéroport (code OACI SLBN).